Der Ausdruck Mutterorden bezeichnet 
den Stammorden einer Ordensgemeinschaft, siehe auch Tochterorden.
Mutterorden (UdSSR), Auszeichnung für Mütter

Siehe auch:
Mutterkreuz